Michael Wolf kan syfta på bland andra:

* Michael Wolf (1584–1623), tysk filosof och logiker
 Michael Wolf (1954–2019), tysk-amerikansk fotograf
 Michael Wolf (född 1960), amerikansk matematiker
 Michael Wolf (född 1963), svensk bankman
 Michael Wolf (född 1981), tysk ishockeyspelare

Se även  
 Michael Wolff
 Michel De Wolf (född 1958), belgisk fotbollsspelare